Вікнинська сільська рада — Кіровоградська область, Гайворонський район
 Вікнинська сільська рада — Хмельницька область, Білогірський район
 Вікнинська сільська рада — Черкаська область, Катеринопільський район